Сен-Пріє́-ле-Фуже́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 150 км на північний схід від Бордо, 50 км на північний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 172 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 378,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Пріє-ле-Фужер на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Пріє-ле-Фужер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Пріє-ле-Фужер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь